Franklinstraße steht für

 Franklin Strait, eine Meerenge im Kanadisch-arktischen Archipel 
 Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Franklinstraße 21, eine Schule in Wien